Tank kan avse:

 Tank – ett stridsfordon, se stridsvagn
 Tank (arkadspel) – ett arkadspel
 Tank (musikgrupp) – ett brittiskt heavy metal-band, som ingick i NWOBHM-vågen
 Tank (sångare) – Durrell Babbs, en amerikansk R&B-sångare, låtskrivare och producent
 Tank (spel) – en typ av karaktär i datorspel
 Tank (reklambyrå) – en svensk reklambyrå

Sammansättningar 
 Tankbil – en lastbil speciellt utformad för transport av vätskor eller fasta ämnen i pulverform
 Tankfartyg – ett slags bulkfartyg avsett för flytande laster
 Tankvagn – en järnvägsvagn med en sluten tank
Bränsletank – den delen av ett fordon som lagrar bränsle
 Septiktank – en tank för uppsamling av toalettavfall

Geografi

Pakistan 

 Tank, Pakistan, Nordvästra gränsprovinsen, 
 Tank (distrikt)  – distrikt i Pakistan